Irepodun, area a governo locale (local government area) dello stato di Ekiti, in Nigeria
Irepodun, area a governo locale (local government area) dello stato di Kwara, in Nigeria
Irepodun, area a governo locale (local government area) dello stato di Osun, in Nigeria